Чемпіонат Хмельницької області з футболу 1995 — чемпіонат Хмельницької області з футболу, який тривав з квітня по жовтень 1995 року.

Команди-учасниці  

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 1995 взяли участь 12 команд:

Фінальна таблиця 

|}

Результати матчів

Джерела 
 Хмельницкая областная федерация футбола. Таблица результатов первенства (кубка) области по футболу (высшая группа). апрель-октябрь 1995 г. — Хмельницький, 1995. 

Чемпіонат Хмельницької області з футболу
1995 у футболі